Hochstätt ist der Ortsname von

 Hochstätt (Mannheim), Stadtteil von Mannheim, Baden-Württemberg
 Hochstätt (Rimsting) Ortsteil der Gemeinde Rimsting im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hochstätt (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hochstätt (Schmalegg), Wohnplatz der Ortschaft Schmalegg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hochstädt
 Hochstett
 Hochstedt